Сапега, Александр:
 Сапега, Александр Антоний (1773—1812) — мечник Варшавского герцогства, камергер и адъютант французского императора Наполеона Бонапарта, учёный, меценат.
 Сапега, Александр Владимирович (род. 1980) — заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом).
 Сапега, Александр Даждьбог (1585—1635) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Сапега, Александр Казимир (1624—1671) — римско-католический и государственный деятель Великого княжества Литовского,
 Сапега, Александр Михаил (1730—1793) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Сапега, Александр Николаевич (1958—1990) — советский волейболист.
 Сапега, Александр Павел (1672—1734) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.